Der Begriff Pauschaltourismus wird in unterschiedlichen Bedeutungen benutzt:

 siehe Pauschalreise
 siehe Massentourismus